Alonso de Mendoza (conquistador) - Conquistador en grondlegger van La Paz; naamgever van onderstaand station
 Alonso de Mendoza (metrostation) - metrostation in Getafe